Доносчик — человек, сделавший донос или занимающийся доносами:

 в Древней Греции — сикофант;
 в Древнем Риме — делаторий;
 в католичестве — служащий конгрегации Индекса;
 современные понятия — осведомитель; информатор.

См. также 
 Шпион (значения)